Een verkeersweg:
A87 (Duitsland), zie Bundesautobahn 87
A87 (Frankrijk)
A87 (Groot-Brittannië)